En Pologne, Suchy Las peut désigner : 

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Suchy Las, gmina du powiat de Poznań, 
 Suchy Las, village du powiat de Poznań, dans la voïvodie de Grande-Pologne,
 Suchy Las, village du powiat de Koło, dans la voïvodie de Grande-Pologne.

dans la voïvodie de Mazovie
 Suchy Las, village.

dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Suchy Las, village.